Сонор — термин, который может означать:

 Sonor — немецкий производитель музыкальных инструментов
 Сонор — вид согласного звука
 «Сонор» — музыкальный ансамбль под руководством Олега Мильштейна